Frederick Lawrence « Freddie » Williams, né le  au Cap en Afrique du Sud, est un athlète canadien, spécialiste des courses de demi-fond.

Il se classe sixième du  lors des championnats du monde d'athlétisme 1993.

Liens externes 
 

Coureur de demi-fond canadien
Coureur de 800 mètres
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1992
Naissance en février 1962
Naissance au Cap